«Украина-Русь», иногда «Русь-Украина» — искусственный гибридный термин, распространявшийся идеологами украинства в XIX веке для отождествления Украины с Русью и обозначения претензии на исключительную преемственность между обоими названиями.

Происхождение термина и его развитие 
Первым, у кого встречается данный термин, был поляк-украинофил Паулин Свенцицкий, употреблявший его в своём польскоязычном львовском журнале «Село» () в 1866 году в контексте распространения псевдонаучных идеологем поляка Франциска Духинского, согласно которым Россия не имеет отношения к культуре и наследию Руси. Из-за отсутствия стабильного финансирования журнал вскоре прекратил существование.

В более широкое обращение термин был введён историком Михаилом Грушевским, вынесшим его в заглавие своего фундаментального труда «История Украины-Руси», ставшего апогеем национализации украинской истории. Целью данного термина было подчеркнуть преемственность распространяемого приверженцами украинства нового этнотопонима Украина от традиционного названия Русь. Как свидетельствовал Александр Барвинский, выбор такой словесной конструкции Грушевскому порекомендовал его учитель Владимир Антонович по конъюнктурным соображениям текущего политического момента, в связи с тем, что в среде галицких русин, которым адресовались его работы, в обиходе были термины «Русь» и «русский», а понятие «Украина» популярностью не пользовалось. Для утверждения идеи слияния Восточной Галиции с Малороссией (Поднепровской Украиной) в единую «соборную Украину» два названия были объединены в одно — «Украина-Русь» и активно популяризировались А. Г. Барвинским и М. С. Грушевским. При создании нарратива украинской истории, для конкурентоспособности с историями других народов, значительное внимание было уделено её продолжительности (удревнению), что, по мнению Грушевского и его последователей, должно было способствовать и признанию самостоятельной (отдельно от российской и даже старше) украинской истории за рубежом.

Несмотря на наличие серьёзной критики и обвинения в тенденциозности, фундаментальный труд Грушевского значительно повлиял на появившиеся в начале 1920-х годов первые синтетические обзоры украинской историографии и стал популярен прежде всего в украинской националистической историографии.

В современной Украине 
После обретения независимости термин «Украина-Русь» популяризировался на Украине с новой силой, поскольку в интересах строительства нации стало доминировать учение об обособленности украинской истории, ставшее новой ортодоксией. Термин «Украина-Русь» широко используется в современных украинских историографии и образовании. Наряду с термином «Киевская Русь-Украина» его продвигал президент Виктор Ющенко, по инициативе которого был учреждён праздник День крещения Киевской Руси — Украины. Академик Пётр Толочко назвал оформление этого праздника на Украине попыткой вбросить в прошлое современную национально-государственную номенклатуру для обособления и сужения географии событий, имеющих принципиальное и объединяющее значение для всего восточнославянского мира.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 Толочко П. П. Україна-Русь // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 1998. — Т. 6: Я. — С. 184 ISBN 966-749-200-1.
 
 
 
 

Украинский национализм
Политические идеи и идеологии на Украине
Русь